La Temporada 1934 de las Grandes Ligas de Béisbol fue la trigésimo cuarto temporada de las Grandes Ligas de Béisbol desde su unificación y la trigésimo primera con Serie Mundial. Los St. Louis Cardinals derrotaron a los Detroit Tigers por 4-3 para ganar la Serie Mundial.

Estadísticas

Serie Mundial 1934

Véase también 
 Grandes Ligas de Béisbol
 Campeones de la Serie Mundial de Béisbol

Referencias 

1934
Estados Unidos en 1934
Deporte en 1934